Александр Лейманис (, 17 сентября 1913, село Гаврилово, Смоленская губерния — 17 июня 1990) — советский и латвийский кинорежиссёр. Народный артист Латвийской ССР. Член КПСС с 1947 года.

Биография 
Окончил Государственный институт театрального искусства (1939), в разные годы работал в театрах Иркутска, Чебоксар, Семипалатинска, Омска.

После приезда в Латвию был режиссёром и главным режиссёром ряда театров Риги и Елгавы (1944—1953). Преподавал на театральном факультете Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, был руководителем кафедры актёрского мастерства (1971—1973).

С 1954 режиссёр Рижской киностудии. Мастер дубляжа, под его руководством переведено на латышский язык более пятидесяти фильмов.

Был женат на актрисе Латвийского академического театра драмы им. А. Упита Байбе Индриксоне.

Умер в Риге, похоронен на Лесном кладбище.

Награды и почётные звания 
 1973 — Народный артист Латвийской ССР

Фильмография 
Режиссёр, автор сценария:
 1964 — Армия «Трясогузки» — режиссёр
 1965 — «Тобаго» меняет курс — режиссёр
 1968 — Армия «Трясогузки» снова в бою — режиссёр
 1970 — Слуги дьявола — режиссёр, автор сценария
 1972 — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — режиссёр
 1973 — Олег и Айна — режиссёр
 1975 — В клешнях чёрного рака — режиссёр, автор сценария
 1978 — Открытая страна — режиссёр, автор сценария

Актёр:
 1972 — Слуги дьявола на чёртовой мельнице
 1978 — Театр — эпизод
 1979 — Незаконченный ужин — Могенсен
 1979 — Ждите «Джона Графтона» — Бэк
 1985 — Детство Бемби — Карус
 1986 — Юность Бемби — Карус

Ссылки 
 Александр Лейманис на imdb.com

Примечания 

Родившиеся в Смоленской области
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Рижская киностудия
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Режиссёры дубляжа
Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище
Члены КПСС